Danés puede referirse a:
Dinamarca natural o relativo de Dinamarca.
Idioma danés, un idioma escandinavo, hablado en Dinamarca.
Pueblo danés, un pueblo escandinavo, natural de Dinamarca.
Gran danés, una raza canina.